Le terme football de table est revendiqué par deux activités de loisir :
 le baby-foot ;
 le subbuteo.

Voir aussi 

 Le tennis de table.